Lorelei - rochedo na Alemanha
165 Loreley - um asteroide

Desambiguação